Publio hace referencia a varios artículos:

Antigua Roma 
 Publio (nombre), nombre propio masculino.
 Publio (praenomen), praenomen de los antiguos romanos.

Personas 
 Publio de Atenas, obispo de Malta del siglo II.
 Publio de Zeugma, abad sirio del siglo IV.

Otros